Onderdistrict in Indonesië
 Licin (onderdistrict), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Banyuwangi in de provincie Oost-Java
Plaats in Indonesië
 Licin (Licin), een plaats in het bestuurlijke gebied Banyuwangi in de provincie Oost-Java
 Licin (Cimalaka), een plaats in het bestuurlijke gebied Sumedang in de provincie West-Java